Іва Майолі була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Ліндсі Девенпорт.

Мартіна Хінгіс мала шанс утримувати усі чотири титули турнірів Великого шолома одночасно після перемог на Вімблдоні 1997, Відкритому чемпіонату США 1997 і Відкритому чемпіонаті Австралії 1998. Проте, вона програла в півфіналі Моніці Селеш.

Аранча Санчес Вікаріо виграла титул, у фіналі перемігши Селеш з рахунком 7–6(7–5), 0–6, 6–2, і це була остання перемога Санчес Вікаріо над Селеш. Крім того, для обох цих тенісисток це був останній фінал турнірів Великого шолома.

Сіяні гравчині

Кваліфікація

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло
| RD4-team01= Г Надьова
| RD4-seed01=
| RD4-team02= В Вільямс
| RD4-seed02=8
| RD4-score01-1=1
| RD4-score02-1=6
| RD4-score01-2=3
| RD4-score02-2=6
| RD3-team01= Г Надьова
| RD3-seed01=
| RD3-team02= Н Деші
| RD3-seed02=
| RD3-score01-1=77
| RD3-score02-1=65
| RD3-score01-2=3
| RD3-score02-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score02-3=1
| RD3-team03=
| RD3-seed03=
| RD3-team04= В Вільямс
| RD3-seed04=8
| RD3-score03-1=2
| RD3-score04-1=6
| RD3-score03-2=1
| RD3-score04-2=6
| RD2-team01= С Плішке
| RD2-seed01=
| RD2-team02= Г Надьова
| RD2-seed02=
| RD2-score01-1=4
| RD2-score02-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score02-2=6
| RD2-team03= Н Деші
| RD2-seed03=
| RD2-team04= Е Вундерліх
| RD2-seed04=
| RD2-score03-1=6
| RD2-score04-1=1
| RD2-score03-2=6
| RD2-score04-2=1
| RD2-team05={{Nowrap| А Дешом-Баллере}}
| RD2-seed05=
| RD2-team06= А Герші
| RD2-seed06=
| RD2-score05-1=6| RD2-score06-1=2
| RD2-score05-2=5
| RD2-score06-2=7| RD2-score05-3=6| RD2-score06-3=1
| RD2-team07= А Суґіяма
| RD2-seed07=
| RD2-team08= В Вільямс| RD2-seed08=8
| RD2-score07-1=0
| RD2-score08-1=6| RD2-score07-2=2
| RD2-score08-2=6| RD1-team01= І Спирля
| RD1-seed01=9
| RD1-team02= С Плішке| RD1-seed02=
| RD1-score01-1=2
| RD1-score02-1=6| RD1-score01-2=4
| RD1-score02-2=6| RD1-team03= Г Надьова| RD1-seed03=
| RD1-team04= Р Макквіллан
| RD1-seed04=
| RD1-score03-1=6| RD1-score04-1=3
| RD1-score03-2=6| RD1-score04-2=4
| RD1-team05= Н Деші| RD1-seed05=
| RD1-team06= О Барабанщикова
| RD1-seed06=
| RD1-score05-1=6| RD1-score06-1=3
| RD1-score05-2=1
| RD1-score06-2=6| RD1-score05-3=6| RD1-score06-3=1
| RD1-team07= А Кокто
| RD1-seed07=
| RD1-team08= Е Вундерліх| RD1-seed08=
| RD1-score07-1=5
| RD1-score08-1=7| RD1-score07-2=65
| RD1-score08-2=77'''
| RD1-team09=

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1998 on ITFtennis.com , the source for this draw

Жінки, одиночний розряд
Відкритий чемпіонат Франції, жінки, одиночний розряд
1998 у тенісі